Excel pode se referir a:

 Excel (Alabama) - cidade localizada no estado de Alabama, nos Estados Unidos
 Excel (banda) - banda americana de crossover thrash e hardcore
 Banco Excel-Econômico - banco brasileiro fundado em 1990, posteriormente chamado de Banco Excel
 Cessna Citation Excel - jato executivo bimotor de porte médio produzido pela empresa americana Cessna Aircraft Company
 Excel Saga - série de mangá de 14 volumes escrita por Koushi Rikudou em 1997 e posteriormente adaptada para uma série de anime em 1999
 Microsoft Excel - programa de planilha eletrónica de cálculo, escrito e produzido pela empresa americana Microsoft

Desambiguação